OŚ AZS Warszawa – organizacja środowiskowa AZS w Warszawie
 AZS Politechnika Warszawska – uczelniany klub wielosekcyjny
 AZS Politechnika Warszawska – sekcja piłki siatkowej mężczyzn
 AZS Politechnika Warszawska – sekcja koszykówki mężczyzn
 AZS-AWF Warszawa
 AZS-AWF Warszawa – sekcja piłki siatkowej kobiet
 AZS-AWF Warszawa – sekcja rugby